Elisabeth Sophia van Brandenburg (1674-1748), een dochter van Frederik Willem I van Brandenburg en diens tweede echtgenote Dorothea van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Elisabeth Sophia van Brandenburg (1589-1629), een dochter van Johan George van Brandenburg en van diens derde echtgenote Elisabeth van Anhalt-Zerbst